Il Campionato europeo di pallacanestro femminile Under-20 2015 è stato la quattordicesima edizione del torneo organizzato dalla FIBA Europe. Il torneo si è svolto a Tinajo e Teguise, in Spagna, dal 2 al 12 luglio 2015. La  ha vinto il titolo per la quinta volta.

Squadre partecipanti

Primo turno

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Secondo turno

Gruppo E

Gruppo F

Incontri di classificazione

Gruppo G

Tabellone

9º-16º posto

1º-8º posto

Quarti di finale 
9º-16º posto

Semifinali 
13º-16º posto

9º-12º posto

5º-8º posto

1º-4º posto

Finali
15º-16º posto

13º-14º posto

11º-12º posto

9º-10º posto

7º-8º posto

5º-6º posto

3º-4º posto

1º-2º posto

Classifica finale

Division B 
Il torneo di Division B si è giocato a Podgorica, in Montenegro, dal 2 al 12 luglio 2015.

Collegamenti esterni